50 francs, ou cinquante francs fait référence à plusieurs pièces de monnaie ou billets de banque d'une valeur de 50 francs :

Numismatique

Franc français

Pièces de monnaie
 Émissions type courant :
 50 francs Guiraud (1986)
 50 francs Hercule (1950-1954 et 1958) 

 Émissions de monnaies en or :
 50 francs Napoléon III (1854-1859 et 1862-1868)
 50 francs Génie debout (1878, 1889, 1896, 1900 et 1904)

Billets de banque
 50 francs Bleu  (1864)
 50 francs Bleu (1884)
 50 francs Bleu et rose  (1889)
 50 francs Luc Olivier Merson  (1927)
 50 francs Cérès  (1934)
 50 francs Jacques Cœur  (1940)
 50 francs Le Verrier  (1946)
 50 francs Henri IV  (1959)
 50 francs Racine (1962)
 50 francs Quentin de La Tour (1976)
 50 francs Saint-Exupéry (1992)

Franc belge

Franc suisse

Pièces de monnaie

Billets de banque 
 Billet de 50 francs suisse

Notes et références